Кораки:

 Кораки — село в Овручском районе Житомирской области.
  — небольшой город в Австралии.
 Кораки — гора на острове Корфу.

Страницы значений:Географические объекты